

Carriera
Nella stagione 2010-2011 ha giocato 2 partite in Europa League con la maglia del Losanna, di cui è stato il portiere di riserva alle spalle di Anthony Favre.

Collegamenti esterni